Saronno – comune italiano della Lombardia
  – società calcistica italiana
 Saronno Castor – squadra italiana di tchoukball
 Amaretto di Saronno (ora DiSaronno) – marchio di liquore amaretto
 Amaretti di Saronno – biscotti tradizionali italiani

Pagine correlate 

 Saronni